Assunção steht für:

 Assunção (Arronches), ein Ort in Portugal im Kreis Arronches
 Assunção (Elvas), ein Ort in Portugal im Kreis Elvas
 Assunção (Arraiolos), ein Ort in Portugal im Kreis Arraiolos
 Assunção (Paraíba), eine Gemeinde in Brasilien
 Assunção do Piauí, eine Gemeinde in Brasilien

Assunção ist der Familienname folgender Personen:

 Cleisson Edson Assunção (Cleisson; * 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando O. Assunção (1931–2006), uruguayischer Historiker und Anthropologe
 Gustavo Assunção (* 2000), brasilianisch-portugiesisch-spanischer Fußballspieler
 Marcos Assunção (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Maria da Assunção Esteves (* 1956), portugiesische Politikerin
 Paulo Assunção (* 1980), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Assumpção